Robert 1. kan henvise til:

 Robert 1. (866-923) – konge af Det Vestfrankiske Rige 922-923
 Robert 1. eller Robert Bruce (1274-1329) – konge af Skotland 1306-1329
 Robert 1. eller Robert den Storslåede (1000-1035) – hertug af Normandiet 1027-1035
 Robert 1. (1848-1907) – hertug af Parma 1854-1859